Osoby o tym nazwisku:
 Jacques Ochs – belgijski rysownik, karykaturzysta, szermierz, olimpijczyk
 Josef Ochs – niemiecki oficer policji i SS
 Patrick Ochs – niemiecki piłkarz
 Peter Ochs – szwajcarski polityk, republikanin, historyk i prawnik
 Phil Ochs – amerykański piosenkarz, gitarzysta i kompozytor